Droga krajowa B57 – droga krajowa we wschodniej Austrii
 Droga krajowa B57 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  z północy na południe od skrzyżowania z drogą B9 na obwodnicy Kleve do granicy z Belgią na południe od Akwizgranu w Nadrenii Północnej-Westfalii